Plaatsen in de Verenigde Staten
 Braxton (Mississippi)
 Braxton County, county in West Virginia

 Personen
 Braxton Bragg (1817-1876), Amerikaans generaal
 Anthony Braxton (1945), Amerikaans componist
 Toni Braxton (1967), Amerikaans zangeres
 Tyondai Braxton (1978), Amerikaans gitarist en componist